Nogometni klubovi
NK Polet Adžamovci 
NK Polet Bokšić
NK Polet Buševec
NK Polet Cestica
NK Polet Donje Novo Selo
NK Polet Glogovnica
NK Polet Jakopovac
NK Polet Karanac
NK Polet Pribislavec
NK Polet Semeljci
NK Polet Skrad
NK Polet Sveta Klara
NK Polet Sveti Martin na Muri
NK Polet Tuhovec